Õunpuu ist der Familienname von

 Kethy Õunpuu (* 1987), estnische Fußballspielerin
 Veiko Õunpuu (* 1972), estnischer Filmregisseur